Андре́ Фили́пе Тава́реш Го́меш (; 30 июля 1993 года, Грижо, Португалия) — португальский футболист. Выступает на позиции центрального полузащитника. Игрок клуба «Лилль» и национальной сборной Португалии.

Клубная карьера 
Андре Гомеш начинал свою карьеру в системе португальского гранда — «Порту». Сезон 2008/09 он провёл в академии скромного клуба «Пастелейра», а с 2009 по 2011 год находился в юношеской команде «Боавишты». В 2011 году Андре присоединился к молодёжной команде «Бенфики».

28 июля 2012 года он дебютировал за «Бенфику» в товарищеском матче с «Жил Висенте». Сезон 2012/13 Андре начинал в составе второй команды клуба, за которую провёл девять матчей, отличившись четыре раза. 18 октября он официально дебютировал за «Бенфику» в кубковом матче с «Фреамунде».
А уже 27 октября Андре дебютировал в чемпионате Португалии в матче против «Жил Висенте» и отметился забитым голом. Всего в сезоне 2012/13 Андре Гомеш провёл семь матчей в первенстве и забил один мяч.

13 июня 2015 года «Валенсия» выкупила права на футболиста у «Бенфики». Футболист подписал с испанским клубом контракт, который рассчитан до лета 2020 года. Сумма трансфера составила €15 млн.

21 июля 2016 года «Барселона» подписала с игроком пятилетний контракт. «Валенсия» получила за полузащитника €35 млн, ещё €20 млн рассматриваются в качестве бонусов.

9 августа 2018 года Гомеш на правах аренды до конца сезона 2018/19 перешёл в английский «Эвертон» за €2,25 млн. Первый свой гол за «Эвертон» игрок забил 2 февраля 2019 года в матче против «Вулверхэмптона». Всего в сезоне 2018/19 сыграл в 27 матчах команды в АПЛ и забил один гол. Летом 2019 года Гомеш перешёл в «Эвертон» на постоянной основе, подписав контракт на 5 лет.

3 ноября 2019 года получил перелом ноги в матче против клуба «Тоттенхэм Хотспур» после грубого фола от Сон Хын Мина. Из-за перелома пропустил почти четыре месяца, в следующий раз выйдя на поле 23 февраля 2020 года в игре против «Арсенала». Всего в сезоне 2019/20 принял участие в 19 матчах «Эвертона» в АПЛ.

1 сентября 2022 года на правах аренды до конца сезона 2022/23 перешёл в французский клуб «Лилль».

Карьера в сборной 
Андре выступал за различные юношеские сборные Португалии. В составе молодёжной сборной Португалии до 20 лет принял участие на чемпионате мира среди молодёжных команд 2013, где его сборная дошла до 1/8 финала.

Свой первый вызов в национальную сборную Португалии получил 6 февраля 2013 года, но в том матче остался на скамейке запасных. 7 сентября 2014 года дебютировал в сборной Португалии в отборочном матче Евро 2016 против Албании (0:1). Летом 2016 был включён в заявку Португалии на чемпионат Европы. На турнире принял участие в пяти матчах и помог своей команде впервые в истории стать чемпионом Европы.

Летом 2017 года в составе сборной Португалии принимал участие в Кубке конфедераций 2017. На турнире сыграл в четырёх матчах, а португальцы заняли третье место. В отборе к чемпионату мира 2018 принял участие в семи матчах национальной команды, однако в заявку на сам турнир включён не был.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 29 матчей / 0 голов; 18 побед, 5 ничьих, 6 поражений.

Достижения

Командные 
 «Бенфика»
 Чемпион Португалии: 2013/14
 Победитель Кубка португальской лиги: 2013/14
 «Барселона»
 Чемпион Испании: 2017/18
 Обладатель Кубка Испании (2): 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Испании: 2016
 Сборная Португалии
 Чемпион Европы: 2016
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Лилль»
Чемпионы Европы по футболу